Två romersk-katolska påvar har hetat Johannes Paulus.
Johannes Paulus I
Johannes Paulus II

Se även
Johannes
Paulus (olika betydelser)